Сен-Совёр ( — Святой Спаситель) — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Понтайе-сюр-Сон. Округ коммуны — Дижон.

Код INSEE коммуны — 21571.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 238 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 160 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 122 были экономически активными, 38 — неактивными (показатель активности — 76,3 %, в 1999 году было 68,9 %). Из 122 активных жителей работали 111 человек (66 мужчин и 45 женщин), безработных было 11 (5 мужчин и 6 женщин). Среди 38 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Сен-Совёр 

Коммуны департамента Кот-д’Ор